Србијанка може бити:

 Србијанка, женски припадник Србијанаца
 Србијанка (име), женско име
 Србијанка, спев Симе Милутиновића Сарјалије
 Србијанка, пољопривредно-индустријско предузеће из Ваљева

Види још 
 Србијанац